Darling (filme)
 Darling (canção)
 Darling (perfume)
 Darling (software)

Desambiguação